Borzyszkowski – kaszubski ród drobnoszlachecki
 Borzyszkowski – kaszubski herb szlachecki
 Borzyszkowski III – kaszubski herb szlachecki
Osoby o tym nazwisku:

 Franciszek Borzyszkowski (1892-1981), ps. "Langiewicz" – polski działacz społeczny, kierownik powiatowego wydziału organizacyjnego na pow. kościerski Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski"
 Józef Borzyszkowski (ur. 1946) – polski historyk, profesor nauk humanistycznych, senator II kadencji, były wicewojewoda gdański
 Marian Borzyszkowski (1936-2001) – polski ksiądz katolicki, profesor teologii, autor licznych publikacji z zakresu historii Warmii, metafizyki, filozofii i teologii
 Stanisław Borzyszkowski (1897–1968) – żołnierz armii niemieckiej, oficer Wojska Polskiego w II Rzeczypospolitej, kawaler Orderu Virtuti Militari

Zobacz też 
 Jezioro Borzyszkowskie